Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Eric Butorac a Raven Klaasen, jehož členové nestartovali společně. Butorac nastoupil s americkým deblistou Scottem Lipskym, aby skončili v semifinále na raketách Monroea se Sockem. Jihoafričan Klaasen do turnaje nezasáhl.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár složený z Američanů Nicholase Monroea a Jacka Socka, který ve finále zdolal nenasazené Mateho Paviće z Chorvatska a Michaela Venuse z Nového Zélandu výsledkem 7–5 a 6–2. Oba šampioni tak získali první společný titul z deblu, jenž pro Monroea představoval třetí turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Socka šestou takovou deblovou trofej.

Vítězové si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Jérémy Chardy /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále, odstoupili)
  '''Nicholas Monroe /  Jack Sock (vítězové)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (semifinále)
  Jonathan Marray /  Ajsám Kúreší ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2015
ATP World Tour 2015